Herman Ambrosius Jan Baanders (1876–1953), Nederlands architect
Herman Hendrik Baanders (1849–1905), Nederlands architect
Jan Baanders Sr. (1884–1966), Nederlands architect
Jan Baanders Jr. (1918–1992), Nederlands architect
Tine Baanders (1890–1971), Nederlands ontwerpster
Baanderstempel, een Vrijmetselaars-tempel in Sneek